Le terme de relaxation peut renvoyer à plusieurs concepts dans différents domaines.  
 Les techniques de relaxation (psychologiques, corporelles, méditations…) utilisées comme pratique de bien-être, comme forme de psychothérapie, comme technique de développement personnel.
 En musique : 
 la sortie d'un moment de tension musicale ;
 la musique de relaxation.
 En physique la relaxation désigne la tendance vers l'équilibre d'un système fermé, comme : 
 les oscillations de relaxation dans un système mécanique ;
 la relaxation dynamique en mécanique des structures ;
 la relaxation diélectrique en électronique ou en physique des semiconducteurs ;
 la relaxation de contrainte et le module de relaxation en rhéologie ;
 la relaxation visqueuse ;
 la relaxation nécessaire à ce qu'un système gravitationnellement lié atteigne un état d'équilibre en astrophysique. 
 En mathématiques :
 les techniques de relaxation en optimisation mathématique sont des techniques pour transformer des contraintes élevées en des contraintes moins strictes ;
 la relaxation lagrangienne ;
 la relaxation continue.
En histoire :
la relaxation est un euphémisme pour indiquer une condamnation à être « brûlé sur le bûcher » durant l'Inquisition espagnole et portugaise, entre le  et  siècles.

Voir aussi 
 Relaxe en France